Велесница — названия населённых пунктов.

 Велесница — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
 Велесница — посёлок в Сербии.